Албаши — название географических объектов в России:

 Албаши — река в Краснодарском крае, впадает в Албашинский лиман.
 Албаши — хутор в Каневском районе Краснодарского края (название по реке Албаши)
 Албаши — железнодорожная станция в станице Новоминская (название по реке Албаши)